Ezen a lapon a sorszámmal rendelkező kisbolygók listájának egy részlete található.

26501–26600. • 26601–26700. • 26701–26800. • 26801–26900. • 26901–27000.

Források
 

A Naprendszer kisbolygóinak listája